Сергей Константинович Килессо (28 марта 1931, Киев — 30 июня 2012, Киев) — архитектор, заслуженный архитектор Украины, дважды лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1997, 2007), кандидат архитектуры, старший научный сотрудник, действительный член Украинской академии архитектуры, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Работы 
 Памятник Лесе Украинке (Луцк);
 Памятник Богдану Хмельницкому (с. Суботов);
 Реставрация Троицкой надвратной церкви;
 Реставрация корпусов соборных старцев, и клирошан Киево-печерской лавры;
 Реставрация Троицкой церкви Мотронинского монастыря;
 Реставрация Ильинской церкви в с. Суботов;
 Реставрация присутственных мест, замка и новой часовни Покрова Пресвятой Богородицы (Чигирин).

Публикации 
 
 
 
 
 Кілессо С. К. Архітектурні та мистецьки скарби Богданового краю. Київ: Техніка, 2000—144 с. — 2000 прим. ISBN 966-575-008-9
 Килессо С. К. Путеводитель. — 1961. — 159 с.

Литература

Ссылки 
 Каталог ЦНБ НАН Беларуси
 Приглашение на царский обед. Сегодня день памяти святых Царственных мучеников